

Chemia 
 DMT – dimetylotryptamina, substancja psychoaktywna
 DMT (ang. dimethyl terephthalate) – tereftalan dimetylu
 DMT – deoksymetylotestosteron, steryd anaboliczny
 DMT (DMTr) – grupa dimetoksytrytylowa ((4,4′-dimetoksy)trifenylometylowa)

Inne 
 DMT (ang. discrete multitone modulation) – dyskretna modulacja wielotonowa w metodzie OFDM
 DMT (ang. dance movement therapy) – terapia tańcem i ruchem
 Dʿmt – historyczne państwo w Afryce